Higher Walton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire, w Warrington
 Higher Walton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire